

Geografia 
 Francia
 Trie-Château – comune nella regione dell'Alta Francia
 Trie-la-Ville – comune nella regione dell'Alta Francia
 Trie-sur-Baïse – comune nella regione dell'Occitania

Persone 
 Jehan de Trie – conte di Dammartino
 Mathieu de Trie – militare francese, maresciallo di Francia nel 1318

Altro 
 Trie – triade di ninfe della mitologia greca
 Trie – in Informatica, struttura dati ad albero ordinato